Рупрехт I Красный (; ) — пфальцграф Рейнский с 1353 года. Сын верхнебаварского герцога Рудольфа I из династии Виттельсбахов и Мехтильды фон Нассау, дочери германского короля Адольфа.

Биография 
Когда отец умер, Рупрехту было всего 10 лет, и он вместе с братьями Адольфом (ум.1327) и Рудольфом II находился под опекой графа Иоганна фон Нассау.

Воспользовавшись малолетством племянников, их владения захватил дядя — император Людвиг IV. И только в 1329 году был заключен договор в Павии, согласно которому Пфальц становился самостоятельным княжеством и передавался Рупрехту I, Рудольфу II и их племяннику (сыну Адольфа) Рупрехту Младшему.

Рупрехт I в 1353 году унаследовал владения брата — Рудольфа II. Золотая Булла 1356 года наделила его правами курфюрста — выборщика императоров.

В 1386 году Рупрехт основал Гейдельбергский университет, который стал третьим по счёту в Священной Римской империи.

Рупрехт Пфальцский был женат дважды: первый раз на графине , второй раз на . Ни в одном браке детей не было.

Рупрехту I наследовал его племянник — Рупрехт II.

Предки

Примечания

Источники 
 
 
 Ruprecht I. der Stifter der Heidelberger Universität. Universität Heidelberg, 1786, ohne Autorenangabe; (Digitalansicht)

Пфальцграфы Рейнские
Пфальцграфы Германии XIV века
Курфюрсты XIV века